Rott (Baix Rin): municipi francès del departament del Baix Rin
 Rott (Landsberg am Lech): municipi alemany de l'estat de Baviera
 Rott am Inn: municipi alemany de l'estat de Baviera
 Rott (Renània-Palatinat): municipi alemany de l'estat de Renània-Palatinat

Altres:

 Hans Rott (1858-1884) compositor i organista austríac